Салитрера има више значења:

 Салитрера (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Салитрера, Салитрера де Гвадалупе (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Салитрера (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Салитрера, Преса де ла Соледад (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Салитрера (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Салитрера (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику